Bracknell bezeichnet:

 Bracknell, eine Stadt in England
 Bracknell (Tasmanien), eine Ortschaft in Australien
 Bracknell (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Leah Bracknell (1964–2019), eine britische Schauspielerin